Выборы в ландтаг Рейнланд-Пфальца 1971 года состоялись 21 марта. Грандиозную победу на выборах обеспечил премьер-министр земли Гельмут Коль из Христианско-демократического союза (CDU), который набрал абсолютное большинство. С тех пор Социал-демократической партии Германии (SPD), которая ранее была в коалиции с Христианско-демократическим союзом (CDU), пришлось перейти в оппозицию. В свою очередь Национал-демократической партии Германии (NPD) не удалось пройти пятипроцентный барьер и она не была представлена в ландтаге.

Начальное положение 
Коалиции Христианско-демократический союз — Свободная демократическая партия противостояли оппозиционные Социал-демократическая партия Германии и Национал-демократическая партия Германии. До 1969 года премьер-министром был Петер Альтмейер, затем — Гельмут Коль.

Результаты выборов 

Выборы в ландтаг состоялись 21 марта 1971 года. Участие в выборах приняло 5 партий.

 Общее количество избирателей: 2 584 585;
 Количество явившихся избирателей: 2 052 908;
 Явка избирателей: 79,43%, из них:
 действительные голоса: 2 026 372;
 недействительные голоса: 26 536.

Первоначальное распределение мест было изменено после решения Федерального конституционного суда от 11 октября 1972 года, где некоторые пункты местного избирательного законодательства были признаны неконституционными. В итоге, Свободная демократическая партия (FDP) получила 3 дополнительных места, в то время как Социал-демократическая партия Германии (SPD) потеряла 2 места, а Христианско-демократический союз (CDU) — 1.

Примечания 

История Рейнланд-Пфальца
Выборы в Германии
Выборы 1971 года
Март 1971 года
1971 год в Германии